

Sigle 
 Particle Counter - Contatore di particelle, dispositivo in grado di misurare il numero di particelle in aria, solitamente della dimensione di 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 and 10 µm.
 Partido Comunista Español – Partito Comunista Spagnolo, organizzazione comunista spagnola degli anni venti
 Partido Comunista de España – Partito Comunista di Spagna, organizzazione comunista spagnola attualmente facente parte della Sinistra Unita (Izquierda Unida)
 Patrol Craft, Escort – simbolo di classificazione di scafo (hull classification symbol) impiegato  dalla US Navy per identificare un tipo di corvette da pattugliamento e scorta
 Protein Continuum Electrostatics – modellizzazione della superficie elettrostatica di una proteina

Chimica 
 PCE – tetracloroetene

Codici 
 PCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Painter Creek (Stati Uniti d'America)
 PCE – codice vettore ICAO di Pace Airlines
 pce – codice ISO 639-3 della lingua pale palaung